Vail kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Vail (Arizona)
Eagle-Vail
Vail (Colorado)
Vail (Iowa)